Typhlobolellus är ett släkte av mångfotingar. Typhlobolellus ingår i familjen Typhlobolellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slitsdubbelfotingar
Typhlobolellus